Ван Ранкин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Ранкин, Хорхе (род. 1963 или 1964) — мексиканский актёр, диктор, радио и телеведущий.
 Ван Ранкин, Хосе Карлос (род. 1993) — мексиканский футболист нидерландского происхождения, защитник клуба УНАМ Пумас.